Литтл, иногда Литл (, ) — английская фамилия и топоним. Также на русский язык как Литтл передаётся фамилия Lyttle, а как Литл — Lytle (обе эти фамилии являются ирландскими).

Носители фамилии 
Основная статья: 
Фамилия Литтл известна минимум с X века (в написании Litle).

По данным 2014 года, фамилия Литтл (в написании Little) занимала 2885-е место по распространённости в мире: её носили  человека.Распространённость фамилии по странам и территориям:

По данным 2014 года, фамилия Литтл (в написании Lyttle) занимала -е место по распространённости в мире: её носили 7608 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

  — шотландский клан.

А 
 :
  (род. 1949) — британский академик, профессор Института образования
 Литтл, Анджела (род. 1972) — американская актриса и фотомодель.
  (1863—1935) — американский химик и , основатель компании  (1886), президент Американского химического общества (1912).

Б 
 Литтл, Бентли (род. 1960) — американский писатель.
 
 Литл, Букер (1938—1961) — американский джазмен-трубач и композитор.

Г

Д 
 Литтл, Даниэль (род. 1949) — канцлер кампуса Мичиганского университета в Дирборне и профессор философии.
  (род. 1971) — английский футболист и футбольный менеджер.
  (1794—1865) — американский инвестор, первый и один из самых известных спекулянтов в истории рынка ценных бумаг, «Огромный медведь с Уолл-стрит».
 :
  (1837—1916) — ирландский врач, профессор Дублинского университета.
 :
  (род. 1969) — американский музыкант.
  — несколько человек.
  (1937—2012) — австралийский музыкант, киноактёр и преподаватель.
  (1932—2020) — канадская писательница.
  (род. 1953) — первая женщина в истории США, которую оправдали, несмотря на то, что она совершила убийство, чтобы противостоять сексуальному насилию (в 1974 г.)
 :
  (1851—1916) — американский политик, губернатор Арканзаса (18 января — 11 февраля 1907).
  (род. 1928) — американский академик, институтский профессор Массачусетского технологического института.
  (1932—1995) — американский джаз-барабанщик и вибрафонист.
  (род. 1984) — американский игрок в покер, победитель Мирового тура покера (2007—2008).
 :
  (1889—1957) — американский игрок в американский футбол, тренер по этому виду спорта, а также по баскетболу и бейсболу.
 :
  (род. 1978) — американский композитор и барабанщик.

И 
 Литтл, Иан (1918—2012) — английский экономист, педагог.

К 
 Литтл, Камилла (род. 1985) — американская баскетболистка.
  (род. 1976) — винсентский .
 Литтл, Ким (род. 1990) — шотландская футболистка.
 Литл, Кларк (род. 1968) — американский фотограф.
 Литтл, Кливон (1939—1992) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1974) — американский боец MMA, боксёр.

Л 
  (1894—1991) — американская активистка, мать Малкольма Икс.
  (1875—1955) — одна из первых адвокатесс-афроамериканок в США.

М 
 :
  (род. 1959) — австралийский актёр кино и телевидения.
  (род. 1983) — канадский актёр-комик кино и телевидения.
  (род. 1988) — английский футболист.
  (1933—2013) — американский рок-н-ролльный басист.

Н 
 Литтл, Нассир (род. 2000) — американский баскетболист.
 Литтл, Наташа (род. 1969) — английская актриса.

П 
  (1884—1963) — ирландский политик («Фианна Файл»),  (1933—1939), министр почт и телеграфов (1939—1948).

Р 
 Литтл, Райан (род. 1971) — канадский кинорежиссёр, продюсер.
  (род. 1980) — английский актёр, продюсер, сценарист и футболист.
 :
  (род. 1938) — канадо-американский пародист и актёр озвучивания.
 :
 Литтл, Роберт (1895—1918) — британско-австралийский лётчик-ас.
 Литтл, Рой (1931—2015) — английский футболист.

С 
 Литтл, Санчо (род. 1983) — винсенто-испанская баскетболистка.
 :
  (род. 1954) — американский исследователь азиатского искусства, администратор музея и художник.
  (род. 1972) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист.
 Литтл, Сэмюэл (1940—2020) — американский серийный убийца.

Т 
 Литтл, Тасмин (род. 1965) — английская скрипачка, педагог.
 :
  (1886—1985) — американский кинодекоратор.
  (ок. 1939 — 1995) — ирландский лоялист, бригадир Ассоциации обороны Ольстера по Западному Белфасту (1975—1990).

У 
 :
 Литтл, Уильям Джон (1810—1894) — английский врач-хирург.
  (1826—1863) — американский генерал, политик и поэт.
  (1845—1915) — американский моряк, внёсший большой вклад в развитие «военных игр».

Ф 
  (1942—2021) — американский игрок в американский футбол
 :
 Литтл, Фрэнк (1879—1917) — американский профсоюзный деятель.
  (1925—2008) — австралийский епископ, архиепископ Мельбурна (1974—1996).

Х
 Литтл, Харольд (1893—1958) — канадский гребец.

Ч 
  (род. 1963) — американский автогонщик, чемпион  (1987).

Э 
 Литтл, Элберт Лютер (1907—2004) — американский ботаник.
  (род. 1990) — американская , ютубер, публицист.
 Литтл, Эмили (род. 1994) — австралийская спортсменка по художественной гимнастике.
 :
  (1902—1995) — американский писатель, эссеист, драматург, профессор литературы.
  (род. 1965) — новозеландский политик.
 Литтл, Эндрю (род. 1989) — североирландский футболист.
 Литтл, Энн (1891—1984) — американская киноактриса.

Псевдоним 
 Литл Бутс (род. 1984) — английская поп-певица.
  (1899—1956; наст. имя Джон Леонард) — американский композитор, певец, пианист и сочинитель песен.
  (1938—2003) — американский кантри-певец, сочинитель песен и мультиинструменталист, более известный под псевдонимом Джонни Пэйчек.
 Литтл Каприс (род. 1988) — чешская порноактриса, фотомодель, продюсер.
 Литтл, Малкольм (1925—1965) — афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих, один из наиболее влиятельных афроамериканцев в истории, более известен как Малкольм Икс.
 Литтл Орал Энни (род. 1960) — американская порноактриса и преподаватель музыки.
 Литл Ричард (1932—2020; наст. имя Ричард Уэйн Пенниман) — американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла.
  (род. 1942; наст. имя Сирил Джон Мид) — английский актёр-комик.
 Литтл Стивен (род. 1950; наст. имя Стивен Ван Зандт) — американский певец, сочинитель песен, музыкант, продюсер, актёр, активист и писатель.
 Литтл Уолтер (1930—1968) — американский блюзовый музыкант, певец, исполнитель на губной гармонике и гитарист.
См. также Список людей, известных под прозвищем «Маленький»

Вымышленные персонажи 
  — персонаж рассказов Пелама Вудхауса.
 Стюарт Литтл — главный герой одноимённой повести-сказки (1945) Элвина Уайта; а также одноимённого фильма (1999) и фильмов «Стюарт Литтл 2» (2002) и «Стюарт Литтл 3: Зов природы» (2005); а также одноимённого мультсериала (2003).

Второе имя 
  (род. 1927) — американский математик, профессор Барнардского колледжа.
 Хит, Томас Литтл (1861—1940) — британский госслужащий, математик, преподаватель, историк, переводчик и альпинист.

Составные фамилии 
  (род. 1981) — филиппинская актриса кино и телевидения.

Топоним 
  — город в Техасе, США.
Составные топонимы
  — ряд топонимов, дословно переводится как «Маленький Остров»:
  — остров в Южной Австралии.
  — остров на территории г. Уотерфорд, Ирландия.
  — ряд топонимов, дословно переводится как «Маленькая Гора»:
  — городок в Южной Каролине, США.
  — городок в Квинсленде, Австралия.
  — гора (125 м) в Британской Колумбии, Канада.
  — нейборхуд в Ванкувере, Канада.
 Литтл-Ривер — ряд топонимов, дословно переводится как «Маленькая Река».
 Папа-Литл — остров в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.

См. также 
 Литтлдейл, Томас
 
 
 
 Литтелл

Примечания